1968 Голяма награда на Канада е 2-рото за Голямата награда на Канада и десети кръг от сезон 1968 във Формула 1, провежда се на 22 септември 1968 година на пистата Монт-Треблан, Сейнт-Жовите в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1968 година в Канада